Ел Пантано има више значења:

 Ел Пантано (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пантано (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пантано (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пантано (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пантано (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пантано (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пантано (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пантано (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пантано, Ла Примавера (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантано (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантано (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантано (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантано, Галопе (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантано, Сан Франсиско лос Гвахолотес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пантано (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано, Ел Куихе (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано, Лос Пантанос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантано (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пантано (Санто Доминго Армента), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пантано (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пантано (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пантано, Каље лос Алисос (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пантано (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пантано (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пантано (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пантано (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику